Мунчелу има више значења:

 Мунчелу (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Мунчелу (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Мунчелу (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Мунчелу (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији